Indonesië
 Kotaanyar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Kotaanyar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java